Жигайловка — многозначный термин.

Населённые пункты 
 Жигайловка — село в Корочанском районе Белгородской области России.
 Жигайловка — село в Конотопском районе Сумской области Украины.
 Жигайловка — село в Тростянецком районе Сумской области Украины.

Метеорит 
 Жигайловка — метеорит, упавший в слободе Жигайловка (сейчас — Тростянецкого района Сумской области Украины) 12 октября 1787 года.